Humaitaensi – abitanti di Humaitá (Amazonas)
Humaitaensi – abitanti di Humaitá (Rio Grande do Sul)